Bohumil Karlík es un deportista checoslovaco que compitió en piragüismo en la modalidad de eslalon. Ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon de 1949 en la prueba de C1 por equipos.

Palmarés internacional

Referencias 

Karlik, Bohumil